Crithmum silaus är en flockblommig växtart som beskrevs av August Wilhelm Eberhard Christoph Wibel. Crithmum silaus ingår i släktet strandsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsiljor
silaus